Dvärg kan avse:

 Dvärgväxt – en person, en växt eller ett djur som är mycket mindre än andra individer av samma art
 Dvärg (mytologi) – väsen i mytologi och traditionell folktro
 Dvärg (fantasy) –  inom fantasygenren en humanoid, småväxt och satt art 
 Dvärgar (Tolkien) – ett av de folkslag som figurerar i J.R.R. Tolkiens böcker
 Dvärgstjärna – en stjärna som befinner sig i en speciell fas
 Dvärgsignal – en typ av signal i spårtrafik
 Dvärgen – en roman av Pär Lagerkvist